Het ATP-toernooi van Londen 2014 (met de officiële naam AEGON Championships 2014) werd gespeeld van 9 tot 15 juni op de grasbanen van de Queen's Club in de Britse hoofdstad Londen.

Enkelspel

Geplaatste spelers 
De eerste acht geplaatste spelers kregen een bye naar de tweede ronde.

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

Londen
ATP-toernooi van Londen